Данный список включает в себя трамваи, построенные и (или) эксплуатируемые для перевозки пассажиров или в грузо-ремонтной эксплатации на постсоветском пространстве.

Трамваи, эксплуатируемые для перевозки пассажиров

Трамваи, эксплуатируемые в грузо-ремонтной эксплатации

Примечания 

Трамваи
Трамваи